«Мужчине живётся трудно. Фильм 13: Осунувшийся от любви Торадзиро» (, отоко-ва цурай ё: торадзиро ай яцурэ;  — японская комедия режиссёра Ёдзи Ямады, вышедшая на экраны в 1974 году. 13-я часть 48-серийного сериала напрямую связана с девятым фильмом (1972), так как в качестве одной из главных героинь в этой серии вновь появляется Утако в исполнении популярной актрисы Саюри Ёсинаги.

Сюжет 
В начале фильма, как и во многих других сериях цикла «Мужчине живётся трудно», показано возвращение Тора-сана домой в Сибамату. Своим родным — дяде Тацудзо, тёте Цунэ и сестре Сакуре он заявляет о том, что в конце концов нашёл себе невесту, девушку по имени Окину. Тора-сан с сестрой Сакурой и Умэтаро (друг семьи, босс мужа Сакуры) едут к Окину, чтобы просить её руки. Однако, по приезде к ней, они узнают, что Окину уже давно замужем, просто её муж куда-то пропал. А как раз при их приезде он и объявился. Свадебные планы Торадзиро разрушены.

Опечаленный, Тора-сан опять пускается в странствия по стране и во время своих скитаний встречает в небольшом посёлке Цувано красавицу Утако, с которой он уже знаком (она была героиней 9 части сериала). Теперь она вдова, и между ней и Торадзиро есть намёки на взаимность… Может это и есть его судьба?

В ролях 
 Киёси Ацуми — Торадзиро Курума (или Тора-сан)
 Тиэко Байсё — Сакура, его сестра
 Саюри Ёсинага — Утако
 Сэйдзи Миягути — отец Утако
 Тосиэ Такада — Окину
 Гин Маэда — Хироси, муж Сакуры
 Тацуо Мацумура — Тацудзо, дядя Тора-сана
 Тиэко Мисаки — Цунэ, тётя Тора-сана
 Хисао Дадзай — Умэтаро, босс Хироси
 Тисю Рю — священник
 Хаято Накамура — Мицуо Сува
 Гадзиро Сато — Гэн
 Мотоко Такахаси — Мидори
 Ёсио Ёсида — старик

Премьеры 
  — национальная премьера фильма состоялась 10 августа 1974 года в Токио.

Награды и номинации 
Премия журнала «Кинэма Дзюмпо» (1975)
 Номинация на премию за лучший фильм 1974 года, однако по результатам голосования занял лишь 12-е место.

Примечания

Ссылки 
  
 Tora-san’s Lovesick на сайте Molodezhnaja.ch
 男はつらいよ　寅次郎恋やつれ on Official Torasan site

Фильмы Японии 1974 года
Фильмы кинокомпании «Сётику»
Кинокомедии Японии
Фильмы Ёдзи Ямады
Мужчине живётся трудно (серия фильмов)